Theurl ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Theurl-Walcher (* 1966), österreichische Skilangläuferin und Sportfunktionärin
 Theresia Theurl (* 1956), österreichische Ökonomin